Бец може бити:

 Бец (Ђаковица), насеље у општини Ђаковица, Пећки округ, Република Србија
 Бец, насељено у општини Бец, департман Оаза, Француска